Плавни:

 Плавни (только мн. число) — длительно затапливаемые поймы рек.
 Плавни — в металлургии неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке металлов.

Топоним

Россия 
 Плавни — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Плавни — хутор в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесской Республики.
 Плавни — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
Плавни — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Плавни — село, Васильевский район, Запорожская область.
 Плавни — село, Ренийский район, Одесская область.
 Плавни — село, Козельщинский район, Полтавская область.
 Плавни — железнодорожная станция Запорожского отделения Приднепровской железной дороги.